Gminy w USA
 Independent (ang. Independent Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Independent (ang. Independent Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley

 Inne 
 Independent – album amerykańskiej grupy thrashmetalowej Sacred Reich
 Vickers A1E1 Independent – brytyjski czołg wielowieżowy z okresu międzywojennego

Zobacz też 
 The Independent – dziennik brytyjski o charakterze liberalno-demokratycznym